Gesneria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Enligt Catalogue of Life ingår Gesneria i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Gesneria (Crambidae)